Savilahti bezeichnet:
 Savilahti (Mikkeli), Bezirk der Stadt Mikkeli, Finnland
 Savilahti (Kuopio), Gebiet im Bezirk Puijonlaakso der Gemeinde Kuopio, Finnland
 Savilahti (Bucht), Bucht des südlichen Saimaa-Sees, Finnland

Savilahti ist der Familienname folgender Personen:
 Eero Savilahti (* 1992), finnischer Eishockeyspieler
 Mika Savilahti (* 1963), finnischer Kajakfahrer
 Per Savilahti-Nagander (* 1985), schwedischer Eishockeyspieler